Földi Péter (1944–2018) agrármérnök, baromfitenyésztési szakmérnök
 Földi Péter (1949) Kossuth-díjas festő, főiskolai tanár, a nemzet művésze
hasonló nevűek
 Földi András Péter (1942) szerkezetépítő-, tervező- és építőmérnök